Bayly ist der Familienname folgender Personen:

 Ada Ellen Bayly (1857–1903), britische Schriftstellerin
 Benjamin deForest Bayly (1903–1994), britischer Ingenieur
 Christopher Alan Bayly  (1945–2015), britischer Historiker
 Jaime Bayly (* 1965), peruanischer Schriftsteller
 Joseph Tate Bayly (1920–1986), US-amerikanischer Autor und Herausgeber
 Lewis Bayly (1565–1631), anglikanischer Theologe

 William Bayly (1737–1810), britischer Astronom

Siehe auch:

 Bailey
 Bayley
  Bayly-Gletscher